Лі́ббі () — жіноче ім'я, похідне від Елізабет (), а також, прізвище або топонім.

Ім'я 

 Ліббі Лейн (; 1966) — перша жінка-єпископ Англіканської церкви.
 Ліббі Тріккетт (, уроджена ; 1985) — австралійська плавчиня, олімпійська чемпіонка (2004, 2008, 2012)

Прізвище 

 Беатріс Полін Ліббі (, більше відома як Полін Фредерик ; 1883—1938) — американська актриса.
 Віллард Франк Ліббі (; 1908—1980) — американський фізико-хімік.
 Льюїс Ліббі (; 1950) — американський політик-республіканець неоконсервативного спрямування.

Топонім 
  Ліббі () — місто на північному заході штату Монтана (США), адміністративний центр округу Лінкольн.

Інше 
 5672 Ліббі (5672 Libby) — астероїд головного поясу, відкритий 6 березня 1986 року.